Karşıyaka ist der Name mehrerer Ortschaften in der Türkei, darunter:
 Karşıyaka (Izmir), ein Stadtkreis in Izmir
 Karşıyaka (Buldan), Ortsteil der Stadt Buldan in der Provinz Denizli

Karşıyaka bezeichnet außerdem:
 Karşıyaka SK, in Izmir gegründeter türkischer Fußballverein